Ефихенија има више значења:

 Ефихенија (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ефихенија (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ефихенија (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику